Indiantown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Indiantown (Florida)
 Indiantown (Maryland)
 Indiantown (Michigan)
 Indiantown (North Carolina)
 Indiantown (Pennsylvania)
 Indiantown (South Carolina)

 Indiantown Township, in Illinois